Logiest ist der Familienname von:

 Félix Logiest (1985–?), belgischer Turner
 Guillaume Logiest (1912–1991), belgischer Militär